Miejscowości w Polsce:
 Łazińsk Drugi
 Łazińsk Pierwszy